osoby
 Henryk VIII (1050–1106) – książę Bawarii 1053-1096 (z przerwami), cesarz rzymski jako Henryk IV
 Henryk VIII legnicki (1350/59–1398) – książę legnicki 1364-1398, biskup kujawski 1389-1398
 Henryk VIII Wróbel (1357/63–1397) – książę głogowsko-żagański 1369-1378
 Henryk VIII Tudor (1491–1547) – król Anglii 1509-1547
 Henryk VIII von Bobenhausen (ok. 1514–1595) – administrator urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego 1572-1590
pozostałe
 Henryk VIII – sztuka Williama Shakespeare'a
 Krwawy tyran - Henryk VIII – film produkcji brytyjskiej z 2003 roku